Santuario della Madonna della Rocca – santuario ad Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento
 Santuario della Madonna della Rocca – santuario a Cornuda in provincia di Treviso
 Santuario della Madonna della Rocca – santuario a Fondi in provincia di Latina

Pagine correlate 

 Madonna della Rocca